El Dorado steht für:
 Flughafen El Dorado bei Bogotá in Kolumbien, siehe Flughafen Bogotá
 El Dorado (24kGoldn-Album), Studioalbum des amerikanischen Rappers 24kGoldn
 El Dorado (Shakira-Album), Studioalbum der kolumbianischen Popsängerin Shakira
 El Dorado (Aterciopelados-Album), Album der Band Aterciopelados
 El Dorado (Fußball), die so bezeichnete Hochphase des kolumbianischen Vereinsfußballs
 El Dorado (Spirituose), Rummarke aus Guyana
 El Dorado: Tholosgrab von Los Delgados

Film und Fernsehen:
 El Dorado (1921), Stummfilm von Marcel L’Herbier aus dem Jahr 1921
 El Dorado (1966), Western mit John Wayne aus dem Jahr 1966
 El Dorado (Miniserie), Miniserie mit Shane West aus dem Jahr 2010
 El Dorado – Gier nach Gold, spanisch-französisch-italienischer Film von Carlos Saura aus dem Jahr 1988

Orte in Südamerika:
 El Dorado (Buenos Aires), Ort in Argentinien
 El Dorado (Cabezas), Ort im Municipio Cabezas, Bolivien
 El Dorado (Kolumbien), Gemeinde in Meta in Kolumbien
 El Dorado (Orellana), Ortschaft und Parroquia rural („ländliches Kirchspiel“) im Kanton Francisco de Orellana, Provinz Orellana, Ecuador
 El Dorado (Zamora Chinchipe), Ortschaft im Kanton Centinela del Cóndor, Provinz Zamora Chinchipe, Ecuador
 Provinz El Dorado, Provinz in der peruanischen Region San Martín
 El Dorado (Venezuela), Ort in Venezuela

Orte in den Vereinigten Staaten:
 El Dorado (Arkansas), im Union County
 El Dorado (Georgia), im Glynn County
 El Dorado (Indiana), im Johnson County
 El Dorado (Kalifornien), im El Dorado County
 El Dorado (Kansas), im Butler County
 El Dorado (New Mexico), im Santa Fe County
 El Dorado (Galveston County, Texas)
 El Dorado (Harris County, Texas)
 El Dorado (Utah), im Salt Lake County
 El Dorado East, im Tuscaloosa County, Alabama
 El Dorado Hills, im El Dorado County, Kalifornien
 El Dorado Springs, im Cedar County, Missouri
 El Dorado County, Verwaltungseinheit in Kalifornien

im NRHP gelistete Objekte:
 El Dorado Carnegie Library, in El Dorado, Kansas, ID-Nr. 87000931
 El Dorado Commercial Historic District, in El Dorado, Arkansas, ID-Nr. 03000773
 El Dorado Confederate Monument, in El Dorado, Arkansas, ID-Nr. 96000463
 El Dorado Elementary School, in Stockton, Kalifornien, ID-Nr. 77000335
 El Dorado Junior College Building, in El Dorado, Arkansas, ID-Nr. 78000633
 El Dorado Missouri Pacific Depot, in El Dorado, Kansas, ID-Nr. 94000429
 El Dorado Plantation House, in Livonia, Louisiana, ID-Nr. 82002791

Siehe auch:
 Wettlauf nach El Dorado, Brettspiel
 Der Weg nach El Dorado, Zeichentrickfilm
 Eldorado, fiktives Land in Südamerika
 Eldorado (Begriffsklärung)
 El Dorado Township